Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Mark Philippoussis e Patrick Rafter 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (semifinali)
 Daniel Nestor /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (primo turno)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (finale)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1997